Alessandro Calcaterra (né en 1975), joueur italien de water-polo ;
 Giorgio Calcaterra (né en 1972), athlète italien ;
 Giuseppe Calcaterra (né en 1964), coureur cycliste italien ;
 Horacio Calcaterra (né en 1989), footballeur argentin naturalisé péruvien ;
 Roberto Calcaterra (né en 1972), joueur italien de water-polo ;
 Washington Roberto Calcaterra (né en 1950), joueur de football uruguayen.